VM i snooker 2016, eller Betfred World Snooker Championship, var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 16 april och 2 maj 2016 i Crucible Theatre i Sheffield, England.

Stuart Bingham var regerande mästare men han råkade ut för The Crucible Curse och förlorade mot Ali Carter i första omgången.

Mark Selby vann världsmästerskapet för andra gången och därmed sin sjunde rankingtitel efter att ha besegrat Ding Junhui med 18–14 i finalen.

Prispengar
Den totala prissumman var på 1 500 100 pund fördelat enligt följande:
{| 
|-
! align=left | Placering || align=right | Pris || align=right | Totalt
|-
| width=100 | • Vinnare || align=right width=80 | 330 000 || align=right width=120 | 330 000
|-
| • Tvåa || align=right | 137 500 || align=right | 137 500
|-
| • Semifinal || align=right | 66 000 || align=right | 132 000
|-
| • Kvartsfinal || align=right | 33 000 || align=right | 132 000
|-
| • Sista 16 || align=right | 22 000 || align=right | 176 000
|-
| • Sista 32 || align=right | 13 250 || align=right | 212 000
|-
| • Sista 48 || align=right | 9 900 || align=right | 158 400
|-
| • Sista 80 || align=right | 6 600 || align=right | 211 200
|-
| • Högsta break, TV-sänt ||   || align=right | 10 000
|-
|  ||   || align=right | 1 000
|-
| Summa ||   || align=right | 1 500 100
|}

Pris för maximumbreak
Den ackumulerade prissumman för eventuella maximumbreak låg på totalt 20 000 pund.

Kval

Kvalet spelades i tre omgångar den 6–13 april 2016 i Ponds Forge International Sports Centre, Sheffield, England. Alla matcher spelades i bäst av 19 frames och de 16 kvalvinnarna gick in i huvudturneringen där motståndarna bestämdes genom lottning.

Huvudturnering
De 16 främsta på världsrankingen var direktkvalificerade. Övriga 16 spelare kvalade in och vem de skulle möta bestämdes genom lottning.

Final

Referenser

Källor

snooker.org

2016
Snookersäsongen 2015/2016
Sportevenemang i Sheffield
2016 i Storbritannien
Sportåret 2016